Багомедов — фамилия; имеет женскую форму Багомедова.
 Багомедов, Расул Мусаевич (род. 1932) — советский и российский даргинский педагог, поэт, прозаик, переводчик, журналист и публицист;
 Багомедов, Алибек Багомедович (1930—1974) — советский политический деятель;
 Багомедов, Ада Магомедмурадович (род. 1996) — российский борец вольного стиля;
 Багомедов, Али Магомедович (1924—2016) — советский государственный и военный деятель;

Багомедова 
 Багомедова, Марзигет Айдамирмагомедовна (род. 1991) — российский и азербайджанский борец вольного стиля;
 Багомедова, Патимат Айдамирмагомедовна (род. 1993) — российский и азербайджанский борец вольного стиля;